Baillon ou Bâillon peut faire référence à :

Patronyme 
Le nom de Baillon est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 André Baillon (1875-1932), écrivain belge.
 Emmanuel Baillon (1742-1801), avocat français, bailli de Waben et correspondant du Muséun national d'histoire naturelle de Paris.
 François Baillon (1778-1855), zoologiste français.
 Henri Ernest Baillon (1827-1895), botaniste et médecin français.
 Louis Charles Baillon (1881-1965), joueur de hockey sur gazon britannique.
 Yann Baillon (1978-), karatéka français.

Autre sens 
  : Objet que l'on met sur ou dans la bouche de quelqu'un pour l'empêcher de crier ou de parler.
 dans le BDSM, un bâillon est un ustensile destiné à servir de bâillon.
 Au Québec, le bâillon est une mesure prise par l'Assemblée nationale pour limiter les débats sur un projet de loi.
 La marouette de Baillon est un oiseau du genre Porzana.
Le Bâillon est une pièce de Éric-Emmanuel Schmitt (1999).
 Le Baillon est une rivière du sud-ouest de la France et un affluent du Ciron.

Homonymie de patronyme